Иеромонах Карион (Истомин; конец 1640-х, Курск, Русское царство — , Москва, Русское царство) — русский писатель, справщик, придворный поэт, иеромонах московского Чудова монастыря, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября 1701). Близкий родственник Сильвестра (Медведева).

Биография 
Происходил из Курска. Ученик Сильвестра (Медведева) и братьев Лихудов. С 1679 года работал на Московском печатном дворе, в том же году принял монашество. Не позднее 1682 года начал выполнять обязанности секретаря патриарха Иоакима. Сохранил эту должность при патриархе Адриане. В качестве патриаршего секретаря составлял слова на все важнейшие события политической жизни России: Крымские, Азовские походы, стрелецкое восстание 1698 года и др. Известны его стихотворные приветствия царю Петру I и посвящения царевне Софье. Из других адресатов сочинений Кариона можно отметить царевича Алексея, цариц Наталью Кирилловну, Марфу Матвеевну, Прасковью Фёдоровну, Евдокию Фёдоровну, царевен Татьяну Михайловну и Наталью Алексеевну. Карион участвовал в воспитании царевича Алексея Петровича. Вскоре после смерти патриарха Адриана лишился места на печатном дворе. В 1712 году ездил в Новгород по приглашению митрополита Иова для преподавания в устроенной им школе. Позднее он вернулся в Чудов монастырь. В литературе его долгое время смешивали с современником Карионом Заулонским, однако Р. К. Агаркова доказала, что это разные лица.

Педагогическое наследие 
Перу Кариона принадлежит иллюстрированный Букварь, ставший лучшим учебным пособием своего времени. Рукопись Букваря написана в 1691 году, а в 1692 году Карион приподнёс по экземпляру этого букваря царице Наталии Кирилловне и царице Прасковье Фёдоровне. В 1694 году сочинение издано на Печатном дворе с гравюрами Леонтия Бунина. В 1695 году для царевича Алексея Петровича написан Большой букварь, изданный в 1696 году тиражом в 20 экземпляров.

Переводческая деятельность 
Среди переводов Кариона числятся следующие произведения:
 «Боговидная любовь» блаженного Августина (13 марта 1687 года, для царевны Софьи);
 «Чин сочинения и освящения мира» (с греческого);
 «О случаях военных» Юлия Фронтина (для царя Петра Алексеевича)
 «Сладость умнословной души» (с белорусского, для царевны Натальи Алексеевны);
 греческий летописец (3 марта 1699 года, для царевича Алексея Петровича);
 отдельные главы Римских деяний

Галерея

Литература 
 
 Авдеев А. Г. Стихотворные подписи Кариона Истомина к триумфальным вратам 1704 года в Москве // Вопросы эпиграфики. Вып. III. — М.: Университет Дмитрия Пожарского / Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. — С. 432—441.
 Агаркова Р. К. Спорные вопросы биографии Кариона Истомина // Учёные записки Душанбинского государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко. — 1967. — Т. 51. — Серия: филология. — Вып. 19: Языкознание и литературоведение. — С. 100—116.
 Богданов А. П. Естественнонаучные представления в стихах Кариона Истомина // Естественнонаучные представления Древней Руси: Счисление лет. Символика чисел. «Отреченные книги». Астрология. Минералогия / отв. ред. Р. А. Симонов. — , 1988. — С. 260—279.
 Богданов А. П. Известия Кариона Истомина о книжном читании // Памятники культуры. Новые открытия за 1986 год. — , 1987. — С. 105—114.
 Богданов А. П. Памятник русской педагогики XVII в. (Поэтический триптих Кариона Истомина для начальной школы) // Источниковедение истории СССР. — , 1989. — С. 96—144.
 Браиловский С. Н. Один из «Пестрых» XVII-го столетия. Историко-литературное исследование в двух частях с приложениями. — СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1902. — 493 с.
 Еремин И. П. Карион Истомин // История русской литературы. — Т. 2, ч. 2. — М.-Л., 1948. — С. 355—360.
 Малометова З. А. Неизвестный автограф Кариона Истомина // История книжной культуры XV—XX веков. к 100-летию научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) РГБ. Российская государственная библиотека, НИО редких книг (Музей книги). 2018. — С. 147—157.
 Савельева М. Ю. Фигурные инициалы лицевых «Букварей» Кариона Истомина и западноевропейская традиция фигурных алфавитов: развлечение, обучение и воспитание. // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: НП-Принт, 2016. — С. 288—298.
 Сазонова Л. И. Карион Истомин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — , 1993. — Вып. 3, ч. 2. — С. 140—152.
 
 Cotta Ramusino P. Un poeta alla corte degli zar : Karion Istomin e il panegirico imperiale. — Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2002. — ISBN 88-7694-580-6.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Букварь Кариона Истомина 1694 года
 Букварь Кариона Истомина

Родившиеся в 1640-е годы
Иеромонахи Русской православной церкви
Общественные деятели России
Выпускники Славяно-греко-латинской академии
Писатели Русского государства
Персоналии:Чудов монастырь